brzoza – rodzaj drzew i krzewów należący do rodziny brzozowatych

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 9, w tym 8 podstawowych

 Brzoza – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. strzelińskim, w gminie Borów
 Brzoza – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Nowa Wieś Wielka
 Brzoza – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. toruńskim, w gminie Wielka Nieszawka
 Brzoza – wieś w woj. lubuskim, w pow. strzelecko-drezdeneckim, w gminie Strzelce Krajeńskie
 Brzoza – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Grabica
 Brzoza – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Biała
 Brzoza – część wsi Cykarzew Północny w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Mykanów
 Brzoza – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. krotoszyńskim, w gminie Krotoszyn
 Brzoza – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Duszniki

Inne 
 Brzoza – dawna gmina
 Brzoza – gromada w powiecie bydgoskim
 Brzoza – gromada w powiecie strzeleckim
 Brzoza – struga, prawy dopływ Bzury
 Brzoza – rzeka w Łodzi, prawobrzeżny dopływ Sokołówki
 "Brzoza" – konspiracyjny kryptonim Obwodu Wołożyn Armii Krajowej

Zobacz też 
 Brzoza Bydgoska, Brzoza Toruńska
 Brzóza, Brzózka
 Brzozie, Brzozogaj, Brzozowo, Brzozów, Brzozówka, Brzozowy Kąt